Piotr Dobrowolski (ur. 1960) – polski aktor
 Piotr Dobrowolski (ur. 1971) – polski kierowca wyścigowy
 Piotr Dobrowolski (1938-2005) – polski profesor, politolog
 Piotr Dobrowolski (ur. 1976) – polski szachista, mistrz międzynarodowy